von Zeipel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cajsa von Zeipel (född 1983), svensk skulptör
 Carl von Zeipel (1793–1849), svensk författare
 Elisabet von Zeipel (född 1943), svensk specialpedagog
 Evald Victor Ehrenhold von Zeipel (1823–1893), svensk matematiker
 Henrik von Zeipel (1882–1971), svensk esoteriker
 Hugo von Zeipel (1873–1959), svensk astronom

Tyska efternamn